Pazz & Jop — музыкальный опрос газеты The Village Voice, проводится ежегодно путём голосования нескольких сотен музыкальных критиков (в 2004 году в нём участвовали 800 человек). В итоговый список попадают десять лучших альбомов. Лучший альбом выбирается ежегодно начиная с 1974 года (также проводился в 1971 году), голосование за лучший сингл проводится с 1979 года .

Согласно правилам опроса, задача критиков заключается в расстановке оценок десяти лучшим альбомам своего списка. Каждый из голосующих имеет 100 баллов, которые должен распределить между этими десятью альбомами, максимальная оценка составляет 30 баллов, минимальная — 5. В обособленных списках, то есть не имеющих оценок, каждому альбому присуждалось по 10 баллов (то есть 100 баллов делили поровну между всеми). Списки синглов всегда вызывали бо́льшую полемику.

На протяжении многих лет, по просьбам респондентов добавлялись новые опросы, в том числе голосование проводилось за лучшую местную группу (в начале 80-х), мини-альбом (80), видео (большая часть 80-х годов), переиздание (в конце 80-х — начале 90-х) и сборник (в середине 90-х годов). С конца 90-х опрос снова состоит только из альбомов и синглов.

Музыкальный критик Роберт Кристгау возглавлял опрос в течение 33 лет и писал для него ежегодное эссе, которое сопровождало список. В августе 2006 года Кристгау был уволен из The Village Voice, однако редакция газеты решила не прерывать публикацию опроса. Кристгау продолжает представлять свою лучшую десятку ежегодно и поощряет других критиков делать так же.

Опросу получил шуточное название-перевёртыш «Pazz & Jop», а не более очевидное «Jazz & Pop», из-за потенциальной критики, так как отдельные музыкальные произведения не могли соответствовать жанровому названию опроса, потому что не являлись джазом или попом. По замыслу создателей, в связи с отсутствием формальных определений для терминов «Pazz» и «Jop», респонденты сконцентрируются на фактических достоинствах произведения вместо того, чтобы спорить, вписывается ли оно в тот или иной жанр.

Победители в номинации «Лучший альбом»

Победители в номинации «Лучший сингл»

Упразднённые категории

Лучший сборник

Лучшее переиздание

Лучший мини-альбом

Лучший видеоклип

См. также 
 Sound of…

Примечания

Ссылки 
 Страница Pazz & Jop на сайте The Village Voice
 Роберт Кристгау: Pazz & Jop

Музыкальные премии США